Voksenlia (Oslo), een buurt in Oslo
Voksenlia (metrostation), een station van de metro van Oslo